Pulau Atauro är ett berg i Östtimor. Det ligger på ön Atauro. Toppen på Pulau Atauro är  meter över havet.

Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är november, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Källor 

Berg i Östtimor
Berg i Östtimor 200 meter över havet eller högre